Гу́ндарев () — російське прізвище. Може походити від «гундорить» (тобто «гуторити», «балакати») або «гундосить» («гугнявити»).

Персоналії 
 Віктор Гундарев (*1939 р. — ?) — підполковник КДБ СРСР, втікач із СРСР.
 Лев Гундарев (1921—1994) — український футболіст.

 Наталія Гундарева (1948—2005) — російська актриса театру і кіно.

Російські прізвища